Симфония № 7 (Альвен)
 Симфония № 7 (Бетховен) (1812)
 Симфония № 7 (Брукнер)
 Симфония № 7 (Вайнберг)
 Симфония № 7 (Гайдн)
 Симфония № 7 (Глазунов)
 Симфония № 7 (Дворжак)
 Симфония № 7 (Канчели)
 Симфония № 7 (Малер)
 Симфония № 7 (Мийо)
 Симфония № 7 (Моцарт)
 Симфония № 7 (Пендерецкий)
 Симфония № 7 (Прокофьев)
 Симфония № 7 (Сибелиус)
 Симфония № 7 (Шнитке)
 Симфония № 7 (Шостакович) («Ленинградская») (1941—1942) 
 Симфония № 7 (Шуберт)

 007